Breaker Morant (1864-1902), bouvier, poète, cavalier et soldat britanno-australien ;
 George Soulié de Morant (1878-1965), sinologue et mongoliste français ;
 Ja Morant (1999-), joueur américain de basket-ball ;
 Jean-Marie de Morant (1945), écrivain et journaliste français.